Wilhelm Kürten ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kürten (Schauspieler) (1905–nach 1972), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Wilhelm von Kürten (Friedrich Wilhelm von Kürten; 1915–2008), deutscher Geograph und Hochschullehrer 
 Wilhelm Jakob Kürten (1908–1944), deutscher Hürdenläufer, siehe Willi Kürten